Тюбинген:

 Тюбинген — старинный город в Германии, в центре федеральной земли Баден-Вюртемберг, административный центр округа Тюбинген.
 Тюбинген — район в Германии.